Monsieur Beaucaire kan syfta på:

 Monsieur Beaucaire (film, 1924) – amerikansk film från 1924 i regi av Sidney Olcott
 Monsieur Beaucaire (film, 1946) – amerikansk film från 1946 i regi av George Marshall
 Monsieur Beaucaire (operett) – en opera i tre akter med musik av André Messager